Aira — planta da família Poaceae
 Aira (vulcão) — cratera vulcânica do Japão

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de biologia